Zoltán Balog  (ur. 1958) – węgierski polityk i pastor
 Zoltán Balog (ur. 1972) – węgierski astronom
 Zoltán Balog (ur. 1978) – węgierski piłkarz